Nobleton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Nobleton, Ontario, ort,

USA 

 Nobleton (ort i USA), Florida, Hernando County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar